Mandau kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mandau, distrikt, Kepulauan Riau,

Tjeckien 

 Mandau (vattendrag i Tjeckien), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar